Irina Kotova – pittrice bielorussa
 Tat'jana Kotova – lunghista russa, nata nel 1976
 Tat'jana Kotova – modella, cantante e attrice russa, nata nel 1985